Live at the Royal Albert Hall puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes álbumes en vivo grabados en el Royal Albert Hall:

Live at the Albert Hall, un álbum en vivo de The Dubliners, de 1969
Live at the Royal Albert Hall (álbum de Nick Cave and the Bad Seeds), un álbum en vivo de 2008
Live at the Royal Albert Hall (álbum de Bring Me the Horizon), un álbum en vivo de 2016
Live at the Royal Albert Hall (álbum de The Who), un álbum en vivo de 2003
Live at the Royal Albert Hall (álbum de Erasure), un álbum en vivo de 2007 y un vídeo en vivo de 2008
Live from the Royal Albert Hall, un álbum en vivo de The Killers, de 2009
Live at the Royal Albert Hall (álbum de David Bisbal), un álbum en vivo de 2013
Live at the Royal Albert Hall, un álbum en vivo de Ladysmith Black Mambazo, de 1999
Live at the Royal Albert Hall, un álbum en vivo de Emerson, Lake and Palmer, de 1993
In Concert with The London Symphony Orchestra, un álbum y vídeo en vivo de 2000 grabado por Deep Purple en el Royal Albert Hall con la London Symphony Orchestra
Live at the Royal Albert Hall, un álbum en vivo de The New Seekers, de 1972
Live at the Royal Albert Hall, un álbum en vivo de Emeli Sandé, de 2013
Live at Royal Albert Hall 1971, un álbum en vivo de The Byrds, de 2008
Live at the Royal Albert Hall (álbum de Adele), un álbum en vivo de 2011
Live at the Royal Albert Hall (álbum de Arctic Monkeys), un álbum en vivo de 2020
Slowhand at 70 – Live at the Royal Albert Hall, un álbum en vivo de Eric Clapton, de 2015

Otros 
The Bootleg Series Vol. 4: Bob Dylan Live 1966, The "Royal Albert Hall" Concert, un álbum en vivo de 1998 ampliamente señalado como grabado en el Royal Albert Hall pero cuya grabación se había hecho en el Free Trade Hall de Mánchester